Погарщина — топоним:
 Погарщина  — село в Лохвицком районе Полтавской области Украины;
 Погарщина — река в Железногорском районе Курской области России.